Cortambert bezeichnet:

 die französische Gemeinde Cortambert im Département Saône-et-Loire

Cortambert ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Cortambert (1805–1881), französischer Bibliothekar und Geograph
 Louis Cortambert (1808–1881), französischer Journalist
 Richard Cortambert (1836–1884), französischer Geograph